Arlette Grosskost
 Charly Grosskost